Zapallar kan syfta på följande platser:

Argentina 

 General José de San Martín (kommunhuvudort i Argentina), Chaco,

Chile 

 Zapallar (kommun), Región de Valparaíso, Petorca Province, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar